(Хеми)хромис-красавец () — аквариумная рыба семейства цихловых. Родиной является тропическая Африка (бассейны рек Нила, Нигера и Конго).

Внешний вид 
Тело вытянутое в длину и высокое, бока плоские. Вырастают до 15 см. В отличие от многих других рыб самка окрашена более ярко, чем самец. Основной тон окраски — серовато-коричневый, снизу светлее. На теле имеются три тёмных круглых пятна; при возбуждении на хвосте, на середине тела и жаберных крышках появляются продольные ряды голубоватых сверкающих точек, которые особенно ярко выступают у самцов, в то время как самка становится кроваво-красной.

Размножение 
Откладывают икру спиралью на дно. В одном помёте 400—2000 икринок. Родители охраняют их. Через 54—60 часов при температуре 28—30° выходят мальки.

Примечания

Ссылки 
 
 

Аквариумные рыбы
Цихловые
Животные, описанные в 1862 году
Рыбы Африки